Делон () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Ален Делон (1935) — французький актор, продюсер, сценарист та режисер.
 Наталі Делон (1941–2021) — французька акторка та режисер, друга дружина Алена Делона, мати Ентоні Делона
 Ентоні Делон (1964) — французький та американський актор. Син Алена Делона.
 Мішель Делон (1947) — французький літературознавець, дослідник творчості маркіза де Сада та Дені Дідро.
 Франсіс Делон (1950) — французький політик.
 Жак Делон (1752-?) — французький правник та політик.
 Жан-Фредерік Делон (1778–1838) — французький художник.
 Жуль Делон-Суберан (1837–1900) — французький політик.

Див. також 
 Делоне
 Делонг

Французькі прізвища